Molekulska formula -{C3H5NS}- se može odnositi na:

 Etiltiocijanat
 Tiazolin